Куп УЕФА 1988/89.  је била 18. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 4. септембра 1988. и завршило се финалним двомечом одиграним 3. и 17. маја 1989.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Ово је била четврта сезона у којој право учешћа нису имали енглески клубови због Хејселске трагедије у мају 1985. у којој је страдало 39 навијача.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 4. до 8. септембра, а реванш утакмице од 5. до 12. октобра 1988.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 26. октобра, а реванш утакмице од 8. до 10. новембра 1988.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 22/23. новембра, а реванш утакмице 6/7. децембра 1988.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 28. фебруара и 1. марта, а реванш утакмице од 14. до 16. марта 1989.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 5. априла, а реванш утакмице од 19. априла 1989.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1988/89.
 Куп победника купова 1988/89.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1988/89. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1988/89. у УЕФА такмичењима